Kino Bałtyk w Łodzi
 Kino „Bałtyk” w Poznaniu